Пинанг — штат в Малайзии
 Пинанг (аэропорт) — международный аэропорт
 Пинанг (гора) — высшая точка одноимённого острова
 Пинанг (национальный парк)
 Пинанг (остров) — остров в Малаккском проливе